Hardwicck puede referirse a:

Estados Unidos 
 Hardwick (California)
 Hardwick (Georgia)
 Hardwick (Massachusetts)
 Hardwick (Minnesota)
 Hardwick (Nueva Jersey)
 Hardwick (Vermont)
 Hardwick (condado de Caledonia, Vermont)

Inglaterra 
 Hardwick (Buckinghamshire)
 Hardwick (Huntingdonshire), Cambridgeshire
 Hardwick (South Cambridgeshire), Cambridgeshire
 Hardwick (Durham)
 Hardwick (Lincolnshire)
 Hardwick (King's Lynn and West Norfolk), Norfolk
 Hardwick (South Norfolk)
 Hardwick (Northamptonshire)
 Hardwick (Banbury), Oxfordshire
 Hardwick (Hardwick with Tusmore), Oxfordshire
 Hardwick (West Oxfordshire), Oxfordshire
 Hardwick (Shropshire)
 Hardwick (Suffolk)
 Hardwick (Tierras Medias Occidentales)
 Hardwick (Yorkshire del Sur)
 Hardwick Village, Nottinghamshire